Минамидайто может означать:
 Минамидайто — остров на юге Японского архипелага.
 Минамидайто — село на острове.
 Минамидайто — аэропорт на острове.